Zarza poate fi:

 Zarza la Mayor, oraș în Spania, situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura
 Zarza de Montánchez este un oraș în Spania , situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura
 Zarza de Granadilla, oraș în Spania , situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura
 Zarza Capilla (Badajoz), oraș din Spania , situat în provincia Badajoz din comunitatea autonomă Extremadura

Vezi și 
 La Zarza